Mánes nebo Manes může být:

příjmení
 Antonín Mánes – český malíř
 Josef Mánes – český malíř
 Quido Mánes – český malíř
 Václav Mánes – český malíř
 Amalie Mánesová – česká malířka

jiné
 Spolek výtvarných umělců Mánes – umělecký spolek
 budova Spolku výtvarných umělců Mánes – v Praze na jižním cípu Slovanského ostrova na Novém Městě pražském
 Mánesova (Plzeň) – ulice v Plzni
 Mánesova (Praha) – ulice v Praze na Vinohradech
 Mánes – lázeňská léčebna v Karlových Varech
 Mánes I – vila v Karlových Varech
 Mánes II – vila v Karlových Varech
 Manes – norská avant-garde/black metalová kapela

Externí odkazy